Манёвр ( — действие, операция):
 Манёвр — изменение скорости, направления движения (курса) судна, летательного аппарата и тому подобные средства передвижения.
 Манёвр — организованное передвижение войсковых сил в ходе выполнения боевой задачи.
 Манёвр — передвижение железнодорожных вагонов или локомотивов состава в пределах станции либо с выездом на перегон.
 Манёвр — несколько ходов одной фигурой с одной конкретной целью.
 «Маневр» — советская автоматизированная система управления войсками дивизионного уровня.
 Операция «Манёвр» — операция советских войск в Афганистане в июне 1986 года.
 Манёвр огнём — перенос огневого воздействия своих сил в ходе боя с одних участков на другие без смены позиций oгневых средств.
 Манёвры — тренировочная имитация боевых или военных действий.

См. также 
 Гравитационный манёвр
 Манёвр Вальсальвы
 Манёвр Френцеля
 Манёвр Эпли